Art Sound México (o Art Sound, Inc.) fue una empresa mexicana de doblaje al español, traducción de diálogos, posproducción de audio y subtitulaje.

Historia 
Perteneciente al reconocido Grupo Macías, que cuenta con 45 años de experiencia, iniciando sus operaciones en Sono-Mex Doblajes en el año 1968, siendo cuna de célebres actores del medio. Ubicada en la Ciudad de México. Las salas de grabación, instalaciones y oficinas se encuentran ubicadas en la calle de América número 32, en la colonia estudios y oficinas en Miami, Florida, EE.UU. y Sao Paulo, Brasil, bajo el nombre de Le Sound-Sonomex o Macías Audiovisual. Además de tener una relación laboral con un solo sindicatos (A.N.D.A.). 

Art Sound México cuenta con una plantilla de reconocidos directores de doblaje como: Jorge Roig, Rocío Garcel, Eduardo Tejedo, Love Santini, Carlos Becerril, Pedro D'Aguillón Jr., Marcos Patiño, Maru Guzmán, Eduardo Garza, Rebeca Patiño, María Fernanda Morales, Rocío Prado y Toni Rodríguez. Además cuenta con un amplio catálogo de actores y voces. Entre sus trabajos y proyectos muy conocidos realizados ahí, destacan telenovelas brasileñas, series de televisión, dibujos animados, películas y anime.

Lista de trabajos

Series de televisión 

Warner Bros.

 2 chicas quebradas - 2 Broke Girls
 Amigos - Friends
 Arrow
 Caso cerrado - Cold Case
 Chica indiscreta - Gossip Girl(1ª-2ª temporada)
 Cortes y puntadas - Nip/Tuck
 Dos hombres y medio - Two and a Half Men(temporadas 1-4)
 El bar de los Sullivan (2ª temporada- presente)
 El reino (2013)
 Everwood
 Emergencias urbanas - Third Watch
 E.R. Sala de urgencias - E.R.
 Fastlane
 Las nuevas aventuras de Christine - The New Adventures of Old Christine
 Las travesuras de mi hermana
 La teoría del Big Bang (desde 6ª temporada)
 Lindas mentirosas - Pretty Little Liars
 Longmire (2ª temporada- presente)
 O.C. Vidas ajenas
 One Tree Hill: Hermanos rebeldes
 Sin rastro - Without a Trace
 Smallville (temporadas 1-7)
 Sobrenatural - Supernatural (temporadas 1-4)
 Suburgatorio
 Veronica Mars

CBS Paramount Television 

 ¡Rob!
 90210 (1ª y 2ª temporada)
 Accidentally on Purpose
 Apariciones
 Becker
 Cane
 Hechiceras-Charmed
 Los 4400
 Jericho
 Caso cerrado (2ª a 7ª temporada) 
 Los líos de las Parker - The Parkers
 Medium
 Melrose Place(serie de 2009)
 NCIS: Criminología Naval - NCIS
 NCIS: Los Ángeles
 NUM3R0S
 Rules of Engagement
 Todos odian a Chris

Nickelodeon

 Drake y Josh
 El misterio de Anubis
 iCarly
 Julie y los fantasmas
 Sam & Cat
 Zoey 101
 Wendell & Vinnie
 Super Natural (temporada 3)
 The Thundermans

NBC

 Chicago Fire
 El suceso-The Event
 Hospital Mercy
 Nuestra generación - American Dreams
 Will & Grace

MTV

 Chica rara - Awkward
 Cosas de mujeres - Girl Code

Otros proyectos

 Afterworld
 A la vista de todos
 Barney y sus amigos
 Boomtown
 Californication
 Caso resuelto - The Closer
 Daños-Damages
 Drop Dead Diva (temporadas 1-2)
 El escudo - The Shield
 Este es mi país
 Engáñame si puedes - Lie to Me
 Falling Skies
 Gladiadores americanos
 Laguna Beach
 Los normales
 Mad Men
 Major Crimes
 Mujeres de blanco - Strong Medicine
 Mutante X
 Plaza Sésamo
 Scare Tactics (temporada 4-presente)
 Seis pies bajo tierra - Six Feet Under (versión TV)
 Wilfred
 Thomas y sus amigos (temporada 13-presente)

Películas 

Columbia Pictures/Sony

 A través del universo
 Acorralada
 Agente internacional
 Año uno-Year One
 Casino Royale
 El campamento de papá
 El grito
 El hombre de la casa
 Ghost Rider: El vengador fantasma
 Héroe de centro comercial
 Hitch: Especialista en seducción
 Julie & Julia
 Justo en la mira
 La envidia mata
 La esperanza vive en mí
 La herencia del Sr. Deeds
 La sonrisa de Mona Lisa
 Las ex novias de mi novio
 Las locuras de Dick y Jane
 Las vueltas de la vida
 Los hombres que no amaban a las mujeres
 Los productores
 Más extraño que la ficción
 Memorias de una geisha
 Nick y Nora: Una noche de música y amor
 Oliver Twist
 Piña express
 Plan B
 Recortes de mi vida
 Rescate del metro 123
 Resident Evil
 Resident Evil 2: Apocalipsis
 Resident Evil 3: Extinción
 Resident Evil 4: La resurrección (versión de HBO para TV)*.
 Ríndete, Dorothy - Surrender, Dorothy
 Stealth: La amenaza invisible
 .Taking 5: Mis bellas secuestradoras
 The Grudge 3
 Todos los hombres del rey
 XXx 2: Estado de emergencias

Screen Gems

 El exorcismo de Emily Rose
 Inframundo: La evolución
 .Obsessed
 Vecinos en la mira 

Lionsgate 

 Caos-Chaos (redoblaje)
 Hostal
 Hostel II

Universal 

 Fantasmas por montón
 Robando la Navidad
 Los miserables

Otros proyectos

 ¿Quién ama a Gilbert Grape?
 8 MM II
 Lethal Weapon 2 (redoblaje)
 Cocodrilo 2
 La chica que soñaba con un cerillo y un galón de gasolina
 Los hombres que no amaban a las mujeres
 Todo lo que quiero es una Navidad
 Un día perfecto

Telefilms 

Nickelodeon
 
 Best Player
 El profe de gimnasia
 El último día del verano
 Drake & Josh van a Hollywood
 Drake & Josh: Un camarón gigante
 Feliz Navidad, Drake & Josh
 iCarly en Japón
 iCarly: Yo peleo con Shelby Marx
 iCarly: Fiesta con Victorious
 Que gane el mejor
 Nicky Deuce
 Swindle

Telenovelas brasileñas 
Además de las telenovelas de Rede Globo, de las cuales ha doblado más de una treintena hasta la fecha, Globo en el 2013 cambió el estudio de doblaje de sus telenovelas a Sebastians. Las últimas dobladas en Art Sound fueron Encantadoras y Avenida Brasil.

Listado de telenovelas dobladas 

 Acuarela del amor
 Amazonia
 América
 Avenida Brasil
 Bajo la Luna
 Belleza pura
 Belíssima
 Celebridad
 Chocolate con pimienta
 Corazón de Estudiante
 Cinquentona
 Ciudad Paraíso
 Cobras y lagartos
 Como una ola
 CuChiCheos
 Cuento encantado
 Cuna de gato
 Deseo prohibido
 Dinosaurios y Robots
 Dos caras
 El astro
 El beso del vampiro
 El clon
 El color del pecado
 El profeta
 El sabor de la pasión
 Encantadoras
 Escrito en las estrellas
 Fina estampa
 Gabriela
 India, una historia de amor
 Insensato corazón
 Isaura, la esclava
 La casa de las siete mujeres
 La Cura
 La favorita
 La mestiza
 La presencia de Anita
 Las Brasileñas
 Las Cariocas
 Lazos de familia
 Loco por ellas
 Maysa
 Mujeres apasionadas
 Niña moza
 Páginas de la vida
 Paraíso tropical
 Passione
 Puerto de los Milagros
 Sabor de la pasión
 Señora del destino
 Siete Mujeres
 Siete pecados
 Terra Nostra
 Terra Esperanza
 Un ángel cayó del cielo
 Vivir la vida

Anime 

Viz Media

 Naruto
 Naruto Shippūden
 Bleach
 Zatch Bell

Otros proyectos 

 Babel II: Beyond Infinity
 Barom One
 Beast Fighter
 Burn up Excess
 Corrector Yui
 Cowboy Bebop
 Cyborg 009
 Dante el señor de los demonios
 Doraemon
 Doraemon (2005)
 El Ceniciento
 Frontera sin ley
 Guerras de Genma
 Gunsmith Cats
 Hamtaro
 Ikki Tosen
 Los 7 salvajes
 Mars, el exterminador
 MegaMan NT Warrior
 Mirmo Zibang
 Monkey Typhoon
 Musumet
 My Last Day
 Neon Genesis Evangelion
 ¡Oh, mi diosa!
 Saber Marionette
 Shin-chan (temporada 3-)
 Super submarino 99
 Zero, el Guerrero Cósmico

Series animadas 

Nickelodeon 
 Rocket Power (4ª temporada)
 T.U.F.F. Puppy, agente secreto

Warner Bros.

 Looney Tunes (redoblaje)
 Los pequeños Looney Tunes
 El Show de los Looney Tunes
 El Show de Tom y Jerry (2014)

Nelvana

 Franklin
 Rolie Polie Olie
 Grotescología, agentes asquerosos
 Escuela Wayside

Otros proyectos

 El Escuadrón de Superhéroes (1ª temporada)
 La casa de los dibujos
 Bob el constructor

Películas animadas 

 Bob el constructor: La gran dino excavación
 Los padrinos de Tokio
 La leyenda de Sarila
 Tom y Jerry en el Mago de OZ
 Tom y Jerry en Una Aventura con Sherlock Holmes
 Looney Tunes: Conejos en fuga

Directores sección 

 Alfonso Ramírez
 Armando Coria
 Carlos Becerril
 Circe Luna
 Diana Pérez
 Eduardo Garza
 Eduardo Tejedo
 Elsa Covián
 Enrique Cervantes
 Enzo Fortuny
 Francisco Colmenero
 Gaby Willer
 Herman López
 Humberto Solórzano
 Irwin Daayán
 Javier Olguín
 Jorge Roig
 Jorge Roig Jr
 José Arenas
 José Luis Orozco
 Juan Alfonso Carralero
 Laura Torres
 Liliana Barba
 Luis Alfonso Mendoza
 Love Santini
 María Fernanda Morales
 Marcos Patiño
 Martín Soto
 Maru Guzmán
 Maynardo Zavala
 Mónica Villaseñor
 Pedro D'Aguillón Jr.
 Rebeca Gómez
 Rebeca Patiño
 René García
 Rocío Garcel
 Rocío Prado
 Rodolfo Vargas
 Rommy Mendoza
 Salvador Delgado
 Sergio Gutiérrez Coto
 Sylvia Garcel
 Toni Rodríguez
 Víctor Ugarte

Véase también 
 Sono-Mex Doblajes, S. A.
 Grupo Macías
 Román Sound
 Macías TV
 Sebastians

Referencias

Enlaces externos 

 Perfil oficial de Art Sound México

Estudios de doblaje de México
Empresas desaparecidas de México